Niedźwiedzica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Walim
 Niedźwiedzica – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Niedźwiedzica – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Stegna
 Niedźwiedzica – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Świętajno
 Niedźwiedzica – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim
 Niedźwiedzica – struga w woj. podlaskim, prawy dopływ Biebrzy

Zobacz też 
 Niedźwiedzice
 Mała Niedźwiedzica
 Wielka Niedźwiedzica